Balneum steht für:

 Thermen
 Balneum (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung